Ле́рмонтовский — название населённых пунктов и железнодорожных станций в России:
 Лермонтовский — посёлок в Куйтунском районе Иркутской области.
Лермонтовский — до 1967 г. название города Лермонтов Ставропольского края.

См. также 
 Лермонтовский переулок
 Лермонтовский проспект
 Лермонтовский сельсовет
 Лермонтовская